Ismail Abdelfetah Belkacemi (en ) est un footballeur algérien né le  à Sour El Ghozlane, dans la wilaya de Bouira. Il évolue au poste d'avant centre à l'USM Alger.

Biographie 

En juillet 2015, Belkacemi signe un contrat de deux ans avec le MO Béjaïa.

En juillet 2018, il signe un contrat de deux ans avec le CS Constantine.

Lors de la saison 2018-2019, il inscrit huit buts en première division algérienne avec le CSC. Il marque notamment un doublé lors de la réception du Paradou AC. La saison suivante, il marque à nouveau huit buts en championnat. Il est l'auteur de deux doublés cette fois-ci, lors de la réception de la JS Saoura, puis lors d'un déplacement à l'USM Alger.

Il participe également à la phase de groupe de la Ligue des champions d'Afrique lors de la saison 2018-2019.

Le 16 septembre 2020, Belkacemi rejoint l'USM Alger pour un contrat de trois saisons. Il fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs lors de la finale de la Supercoupe d'Algérie, en étant titularisé, avec pour résultat une défaite contre le CR Belouizdad.

Palmarès

En club

Notes et références

Liens externes 
 
 

Footballeur algérien
Joueur du MO Béjaïa
Joueur du CS Constantine
Joueur de l'USM Alger
Naissance en juin 1993
Naissance à Sour El Ghozlane